«Спартаковец» имени Н. П. Старостина (до 2013 года — стадион «Спартак» имени Игоря Нетто, до 1999 года — «Алмаз») — футбольный стадион в Москве. Расположен по адресу: 3-я Гражданская улица, д. 47а.

В 2021 году стадион стал домашним для команд ФК «Родина» после того, как его приобрёл предприниматель Сергей Ломакин.

История 
Прародителем стадиона «Спартаковец» была хоккейная площадка, которую построили в 1920-х годах в городском сквере между улицами. Через десяток лет площадка была расширена и получила название «Зенит». В таком виде она просуществовала до 1961 года, когда была произведена масштабная реконструкция, после которой площадка стала полноценным стадионом, включая в себя футбольное поле с легкоатлетическими дорожками, раздевалки, спортивный зал и трехэтажное административное здание. Новый стадион получил название «Алмаз» и стал пользоваться большой популярностью у москвичей. Вскоре были построены дополнительные поля и теннисные корты.

После 1991 года стадион перешёл под крыло правительства Москвы, которое провело небольшую реконструкцию. Там стали заниматься городские детско-юношеские школы и проводить свои матчи московские команды «Алмаз», «Спартак-Д», ФШМ. В 1999 году стадион сменил хозяина — им стал футбольный клуб «Спартак», который дал ему новое название: стадион «Спартак» им. И. А. Нетто. На нём занимались молодёжные и детско-юношеские команды «красно-белых». По состоянию на 2010 год владельцем стадиона являлась компания «Лукойл».

В 2013 году, после открытия Академии «Спартака» имени Ф. Ф. Черенкова и начала строительства «Открытие Арены», «Спартак» принял решение продать территорию стадиона. В 2014 году стадион перешёл в руки частного инвестора и стал называться «Спартаковец» им. Н. П. Старостина. В ходе организованной реконструкции были заменены все футбольные поля, на главной арене построили VIP-трибуны и положили искусственный газон с подогревом, что позволило использовать стадион круглый год. Трибуны главного поля стали вмещать 5100 зрителей, второго поля — 1500 зрителей, малого — 100. В 2016 году был реконструирован фасад главного административного здания стадиона.

В 2014—2017 годах являлся домашней ареной клуба второго дивизиона «Солярис». В сезоне 2017/18 часть домашних матчей на стадионе провели клубы «Велес» и «Арарат» (Москва). Также на нём проводили свои матчи и тренировки команды «ДЮСШ Спартак-2» и «Крылья Советов».

Значимые события

Примечания

Ссылки 
 
 
  (2-е поле)
  (запасное поле)

Футбольные стадионы Москвы
ФК «Спартак» Москва
Богородское
Здания и сооружения, построенные в 1961 году в Москве